Щенец — название населённых пунктов:

 Щенец — деревня в Щучинском районе Гродненской области, Белоруссия.
 Щенец — деревня в Порховском районе Псковской области, Россия.